Großberghofen ist der Ortsname von

 Großberghofen (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Großberghofen (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern